Landtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Landtjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun, 
Landtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (8,76 ha)
Landtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn